Guareña puede referirse a:

 Río Guareña, afluente del Duero que transcurre por las provincias de Salamanca y Zamora:
 Llanuras del Guareña, espacio natural protegido por la Red Natura 2000 en la provincia de Zamora.
 Guareña (Ávila), localidad del municipio de La Torre, provincia de Ávila.
 Guareña (Badajoz), municipio de la provincia de Badajoz.
 Estación de Guareña, estación ferroviaria situada en el municipio de Guareña, provincia de Badajoz.
 Guareña (meteorito), meteorito condrítico que cayó en 1892 en el término municipal de Guareña, provincia de Badajoz.
 Puente la Guareña, localidad del municipio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
 Las Guareñas, comarca de la provincia de Salamanca:
 San Pelayo de Guareña, municipio de la provincia de Salamanca.
 Tarazona de Guareña, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villaverde de Guareña, municipio de la provincia de Salamanca.
 La Guareña, comarca de la provincia de Zamora.
 Mancomunidad La Guareña, mancomunidad de la provincia de Zamora.
 Castrillo de la Guareña, municipio de la provincia de Zamora.
 Vadillo de la Guareña, municipio de la provincia de Zamora.
 Vallesa de la Guareña, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
 Olmo de la Guareña, localidad del municipio de Vallesa de la Guareña, provincia de Zamora.
 Ojo Guareña, complejo kárstico situado en la provincia de Burgos.